Кальв — многозначный термин:
 Кальв — город в Германии
 Кальв — район в Германии
  — древнеримский когномен
 Кальв — епископ Неаполя (748/749—761); святой

См. также